Miejscowości w USA:
 East Marion – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk
Gminy w USA:
 East Marion (ang. East Marion Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Williamson